Смоле́нщина — остановочный пункт Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги в пригороде города Иркутска.

Описание 
Платформа расположена между Трактовой улицей и улицей Бечасного. Расстояние до узловых станций (в километрах): Иркутск-Пассажирский — 13, Улан-Удэ — 443.

На платформе останавливаются большая часть электропоездов. Поезда дальнего следования не останавливаются. Остановочный пункт имеет 2 низкие платформы.  Время движения от станции Иркутск-Пассажирский составляет 22-23 минуты.

Коммерческие операции  
Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 Смоленщина (платформа) на сайте Единая сетевая разметка

Железнодорожные станции и платформы Иркутской области